Ни́клас Пе́рссон (; род. 26 марта 1979 года, Осмо) — шведский хоккеист, нападающий . Воспитанник клуба «Сорунда/Осмо». Двоюродный брат Роберта Нильссона. Чемпион мира 2013 года в составе сборной.

Карьера 
Никлас Перссон начал свою профессиональную карьеру в 1997 году в составе клуба Шведской элитной серии «Лександ», выступая до этого за его фарм-клуб, а также молодёжную команду «Худдинге». В составе «Лександа» Никлас выступал до 2006 года, став за это время настоящим лидером команды. За 9 сезонов Перссон провёл 432 матча, в которых он набрал 192 (75+117) очка. В 2006 году Никлас подписал контракт с «Линчёпингом», в котором за 3 года дважды завоёвывал серебряные медали шведского первенства.

20 апреля 2009 года Перссон принял решение покинуть Швецию и, несмотря на интерес к своей персоне со стороны казанского «Ак Барса» и ярославского «Локомотива», заключил соглашение с нижнекамским «Нефтехимиком». В составе нижнекамского клуба Никлас в сезоне 2009/10 с ходу стал лучшим бомбардиром, набрав 40 (13+27) очков в 62 проведённых матчах.

По окончании сезона стали муссироваться слухи о переходе Перссона в «Чикаго Блэкхокс», однако 3 июля 2010 года было объявлено о подписании им однолетнего контракта с клубом «Тампа Бэй Лайтнинг». После этого Никлас отправился в тренировочный лагерь «молний», однако, так и не сумев пробиться в НХЛ, 7 октября 2010 года он принял решение вернуться в «Нефтехимик». Тем не менее, второй сезон в Нижнекамске сложился для Перссона не так удачно, как первый — в 46 матчах он набрал 18 (4+14) очков. 4 мая 2011 года Никлас, несмотря на слухи, связывавшие его со шведским клубом ХВ71, подписал двухлетний контракт с московским ЦСКА.

Международная 
В составе сборной Швеции Никлас Перссон принимал участие в юниорском чемпионате Европы 1997 года, на котором он вместе с командой завоевал серебряные медали, а также молодёжных чемпионатах мира 1998 и 1999 годов. На взрослом уровне Никлас, начиная с 2009 года, неизменно выступает за сборную на чемпионатах мира. За 4 турнира Перссон сумел завоевать одну серебряную и две бронзовые награды мировых первенств, проведя за это время 34 матча, в которых он набрал 16 (7+9) очков. Также с сезона 2003/04 Никлас регулярно призывается под знамёна сборной для участия в матчах Еврохоккейтура.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира 2011.
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2): 2009, 2010.
 Серебряный призёр юниорского чемпионата Европы 1997.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (2): 2007, 2008.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 14 декабря 2013 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 
 Профиль на сайте ХК ЦСКА(Москва)

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Лександ»
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой